«Письма с Иводзимы» (,  Ио: дзима кара но тэгами) — военная драма режиссёра Клинта Иствуда, вышедшая в 2006 году. В её основу положен сборник писем генерала Тадамити Курибаяси, вышедший под редакцией Цуёко Ёсиды. Фильм «Письма с Иводзимы» является составной частью дилогии, рассказывающей о сражении за остров Иводзима во время Второй мировой войны, и показывает события с японской стороны. Со стороны американцев события показаны в фильме «Флаги наших отцов».

Сюжет 
Фильм рассказывает о битве за остров Иводзима, важный стратегический пункт на подступах к Японии. Командовать обороной был назначен генерал Курибаяси, сразу же принявшийся налаживать линии защиты, используя нетрадиционные взгляды и подходы не только на тактику, но и на взаимоотношения офицеров с солдатами. Все это вызвало недовольство подчинённых ему командиров, подкреплённое тем фактом, что генерал некогда проходил стажировку в Америке.

Параллельно развивается линия, рассказывающая о простом солдате Сайго, бывшем раньше пекарем, а ныне вынужденном копать траншеи и терпеть придирки непосредственного начальства.

В ролях

Съёмки 
Фильм снимался на самой Иводзиме, а также в Исландии и Калифорнии.

В роли японского военного внедорожника снимался ГАЗ-69А.

В качестве самолёта, на котором прилетел на остров японский генерал Курибаяси, в съёмках был использован американский легкий военно-транспортный самолёт C-45F «Expeditor» фирмы Beech. По всей видимости, он должен был изображать японский транспортный самолёт Ki-56 фирмы Kawasaki.

Награды и номинации 
 2007 — премия «Оскар» за лучший монтаж звука (Алан Роберт Мюррей, Баб Асман), а также три номинации: лучший фильм (Клинт Иствуд, Стивен Спилберг, Роберт Лоренц), лучший режиссёр (Клинт Иствуд), лучший оригинальный сценарий (Айрис Ямасита, Пол Хаггис)
 2007 — премия «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке, а также номинация за лучшую режиссёрскую работу (Клинт Иствуд)
 2007 — номинация на премию «Давид ди Донателло» за лучший иностранный фильм (Клинт Иствуд)
 2007 — номинация на премию «Сатурн» за лучший фильм на иностранном языке
 2006 — премия Национального совета кинокритиков США за лучший фильм

Примечания 

Фильмы-драмы США
Фильмы 2006 года
Фильмы Клинта Иствуда
Фильмы о Второй мировой войне
Военные фильмы США
Фильмы DreamWorks Pictures
Фильмы Warner Bros.
Фильмы Amblin Entertainment
Фильмы Paramount Pictures
Фильмы США 2006 года
Американские фильмы о Второй мировой войне